Первая лига Черногории 2022/2023 годов — 17-й розыгрыш высшей футбольной лиги Черногории. Сезон стартовал 23 июля 2022 года и завершится в мае 2023 года.

Клубы-участники 

Участие в чемпионате принимают 10 команд из 10 городов

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022/2023
Черногория
Спорт в Черногории в 2022 году
Спорт в Черногории в 2023 году